Olaszország
Fiorano Canavese, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Fiorano Modenese, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Modena megyében
Fiorano al Serio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében